Aulus Licini Nerva (tribú), tribú de la plebs el 178 aC 
 Aulus Licini Nerva (pretor), pretor el 143 aC 
 Aulus Licini Nerva Silià, cònsol l'any 20 aC i l'any 7 dC